Auguste Lebeuf (1859-1929), astronome français, directeur de l'Observatoire de Besançon ;
 Alexandre Godefroy-Lebeuf (1852-1903), horticulteur et éditeur ;
 Daniel-Jacques Lebeuf (.....-1931), compositeur de musique ;
 Dominick Parenteau-Lebeuf (1971-), dramaturge, nouvelliste et traductrice québécoise ;
 Jean Lebeuf (1687-1760), prêtre, historien et érudit français ;
 Jean-Paul Lebeuf (1907-1994), archéologue et ethnologue français ;
 Louis-Martin Lebeuf (1792-1854), propriétaire de faïenceries, régent de la Banque de France (1835), maire de Montereau, député de Seine-et-Marne (1837-1842, 1849-1852), sénateur (1852-1854) ;
 Ulrich Lebeuf (né en 1972), photographe français ;
 :pl:Arnold Lebeuf (1946-), anthropologie, astronomie et culture (en polonais).

Notes et références